В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Houston 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Беттіна Бюнге здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-2, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Пем Шрайвер (фінал)

  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

1982